Un élève doué est une nouvelle de Stephen King parue en France dans le recueil Différentes Saisons.
 Un élève doué est un film américain, adapté de la précédente nouvelle, réalisé par Bryan Singer et sorti en 1998.